Il Monte ima više značenja:
 Il Monte, Forlì-Cesena
 Il Monte, La Spezia
 Il Monte, Modena
 Il Monte, Perugia
 Il Monte, Reggio Emilia